Журавинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Ряжском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — село Журавинка.

История 
Журавинское сельское поселение образовано в 2006 году, в его состав вошли населённые пункты Журавинского, Марчуковского 2-го, Нагорновского и Салтыковского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Рязанской области
Муниципальные образования Ряжского района